Karamarko ist der Familienname folgender Personen:

 Marin Karamarko (* 1998), kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Karamarko (* 1959), kroatischer Politiker